

Architettura 
 The tower – grattacielo in costruzione a Dubai

Cinema e televisione 
 The Tower – film per la televisione del 1997 diretto da Alex Chomicz
 The Tower – film per la televisione del 2008 diretto da Davis Guggenheim
 The Tower – film per la televisione del 2011 diretto da Conscian Morgan
 The Tower – film del 2012 diretto da Kim Ji-hoon
 The Tower – film del 2018 diretto da Mats Grorud

Letteratura 
 La torre (The Tower) – romanzo di Richard Martin Stern del 1973

Musica 
 The Tower – album dei The Legendary Pink Dots del 1984
 The Tower – album di Bob Catley del 1998
 The Tower – album dei Motorpsycho del 2017